Dispensation peut signifier :
 En philosophie la manifesteté de l'être : l'ensemble de l'étant
 En médecine ou pharmacie, la dispensation concerne la distribution d'un médicament.
Dans la religion :
 Dans l'Église catholique, la dispense est la suspension des lois générales par les autorités compétentes pour des cas particuliers.
 Le dispensationalisme est une doctrine enseignée par John Nelson Darby selon laquelle le Christ reviendra à la fin des temps et après une série d'événements avant-coureurs décrits dans les prophéties de la Bible. 
 Dans le mormonisme, la dispensation est une époque où se trouve sur terre au moins un serviteur autorisé de Dieu qui détient les clefs de la sainte prêtrise.